Aldo Bargero – medico italiano
 Gentile Bargero – calciatore italiano
 Cristina Bargero – politica italiana
 Osvaldo Bargero – montatore italiano